Kirovsk može biti:

Bjelorusija 
Kirovsk (Mogiljovska oblast), grad u Bjelorusiji u Mogilevska oblast

Rusija 
Kirovsk (Murmanska oblast), grad u Rusiji u Murmanskoj oblasti
Kirovsk (Lenjingradska oblast), grad u Rusiji u Lenjingradskog oblasti

Ukrajina 
Kirovsk (Luganska oblast), grad u Ukrajini u Luganskoj oblasti

Vidi još 
Kirov